Col de la Perche est le nom de deux cols en France :
 Col de la Perche dans les Pyrénées-Orientales
 Col de la Perche en Savoie